Lyksborg steht für:
 den dänischen Namen der deutschen Stadt Glücksburg (Ostsee)

Lyksborg ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Lyksborg (* 1988), dänische Handballspielerin